Musculus, Latijnse naam voor spier (anatomie)
 Musculus (belegeringswerktuig), een Romeins belegeringswerktuig
 Musculus (schelp), een mossel uit de Mytilidaefamilie
 Mus musculus, de huismuis
 Andreas Musculus, Duits Lutheraans theoloog
 Frédéric Alphonse Musculus, Frans scheikundige
 Lucas Musculus, Duits voetballer
 Wolfgang Musculus, Duits gereformeerd theoloog
 Claudius Musculus, een personage uit het stripboek Asterix en de Olympische Spelen